Salso ist der Name von zwei Flüssen in Sizilien.
 Der eine Fluss namens Salso vereinigt sich mit dem Imera Meridionale und mündet in die Straße von Sizilien, siehe Salso (Imera Meridionale).
 Der andere Fluss namens Salso ist ein Nebenfluss des Simeto, siehe Salso (Simeto).

Salso ist der Name folgender Orte:
 Salso, okzitanischer Name der Gemeinde Salza di Pinerolo in der Provinz Turin, Italien